Amphithyris är ett släkte av armfotingar. Amphithyris ingår i familjen Platidiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Armfotingar
Amphithyris